Philip Julius Bornemann kan syfta på flera personer, bland andra:

 Philip Julius Bornemann (1599-1652), dansk kanslisekreterare, lic. jur.
 Philip Julius Bornemann (1680-1740), dansk finansdeputerad, etatsråd